Franciaország
Noyant, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Noyant-et-Aconin, település Franciaországban, Aisne megyében
Noyant-d’Allier, település Franciaországban, Allier megyében
Noyant-la-Gravoyère, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Noyant-la-Plaine, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Noyant-de-Touraine, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében